Лига ФИБА Америка — американский клубный баскетбольный турнир. Первый сезон был сыгран в 2007 году. Турнир считается сильнейшим континентальным клубным соревнованием на территории обеих Америк. Проводится под эгидой ФИБА Америка. Первым победителем стал аргентинский «Пеньяроль».

Турнир стал правопреемником другого главного континентального клубного соревнования по баскетболу, которое с 1946 по 1995 год называлось «Южноамериканский клубный чемпионат», а с 1996 по 2007 — «Южноамериканская лига баскетбола».

Победители

Статистика выступлений

По клубам

Ссылки 
 ФИБА Америка

Лига ФИБА Америка
Международные клубные баскетбольные соревнования